— японская певица, автор-исполнитель.

Наиболее известна по своей акустической балладе , в которой певица рассказывала реальную историю своих отношений с покойной бабушкой. Песня достигла в 2010 году первого места в японских чартах и была Японской ассоциацией звукозаписывающих компаний сертифицирована платиновой в двух категориях: за полноразмерные скачки на телефон (более 250 тысяч) и за скачки на компьютер (более 250 тысяч), а также золотой за физические продажи (золотой диск за более 100 тысяч физических синглов, то есть дисков, поставленных в магазины).

Примечания

Ссылки 
 
 Страничка на сайте лейбла King Records
 Официальный блог
 Старый официальный блог
  (официальный видеоклип)

Поп-музыканты Японии
Авторы-исполнители Японии
Исполнители King Records (Япония)